Padang peut désigner :
 Padang, ville d'Indonésie (dans l'ouest de Sumatra)
 Deux îles d'Indonésie :
 Padang, dans la province de Riau (à l'est de Sumatra)
 Padang, à Bornéo
 , terrain de jeu ouvert situé dans le centre-ville de Singapour
 Padang, ancienne translittération française de Pedong, au nord-est de l'Inde
 Le padang, race de poney indonésienne
 L'ethnie Minangkabau d'Indonésie
 Un sous-groupe de l'ethnie Dinkas du Soudan
 Le dialecte parlé par ce sous-groupe

Voir aussi en Indonésie 
 Les kabupaten de Padang Lawas et de Padang Lawas du Nord
 La ville de Padang Panjang

Homonymie de toponyme